

Трстеник — населений пункт в общині Росоман Вардарського регіону.
 Трстеник — населений пункт в общині Светий Николе Вардарського регіону.

Трстеник — поселення в общині Бенедикт, Подравський регіон‎.
 Трстеник — поселення в общині Крань, Горенський регіон.
 Трстеник — поселення в общині Ормож, Подравський регіон‎.
 Трстеник — поселення в общині Шентруперт, регіон Південно-Східна Словенія.

Трстеник — місто, центр однойменної общини в Расинському окрузі.
 Трстеник — населений пункт у общині Витина Г'їланського округу Косово.
 Трстеник — населений пункт у общині Глоговац, Косово.
 Трстеник — населений пункт у общині Печ, Косово.
 Старий Трстеник — населений пункт у общині Трстеник у Расинському окрузі.

Трстеник — населений пункт в Істрійській жупанії у складі громади Ланіще.
 Трстеник — населений пункт в Загребській жупанії у складі громади Марія-Гориця.
 Трстеник — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Оребич.
 Трстеник — частина міста Спліт.
 Трстеник-Нартський — населений пункт в Загребській жупанії у складі громади Ругвиця.
 Трстеник — ненаселений острів в Адріатичному морі поблизу острова Корчула.
 Трстеник — ненаселений острів в Адріатичному морі поблизу острова Црес.